В одиночному розряді тенісного турніру San Diego Open 1971, який проходив в рамках Серії Вірджинії Слімс 1971, Біллі Джин Кінг здобула титул, у фіналі перемігши Розмарі Казалс 3-6, 7-5, 6-1.

Основна сітка

Посилання 
 

Southern California Open
Women's Tennis Circuit 1971